Parides gundlachianus  — вид дневных бабочек из семейства Парусники. Эндемик Кубы.

Этимология названия 
Вид назван в честь кубинского натуралиста и систематика Juan Gundlach (1810—1896).

Описание 
Размах крыльев 7—8 см. Преобладающий цвет фоновой окраски крыльев — чёрный. На передних крыльях проходит вертикальная голубая полоска, а на задних — красные пятна. Нижняя сторона крыльев — коричневая.
Задние крылья оканчиваются отростками — хвостами.

Подвиды 
 Parides gundlachianus gundlachianus (восточная Куба)
 Parides gundlachianus alayoi Hernández, Alayón & Smith, 1995 (западная Куба)

Жизненный цикл 
Гусеницы развиваются на растениях рода кирказон (Aristolochia).

В филателистике 
В 1984 году на Кубе выпустили марку с изображением этой бабочки.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Butterflies of America 
 Parides gundlachianus 
 Parides gundlachianus 
 Вutterflycorner.net: Parides gundlachianus 
  Catalogue of Life: 2010 Annual Checklist: Parides gundlachianus 
 Parides gundlachianus — The Global Lepidoptera Names Index 

Парусники
Животные, описанные в 1864 году
Насекомые Центральной Америки
Эндемики Кубы
Таксоны насекомых, названные в честь людей